Caltanissetta (provincie), een Italiaanse provincie op Sicilië
Caltanissetta (stad), de gelijknamige hoofdstad van de provincie